Basco – lingua parlata nel Paese Basco
 Paese basco – come aggettivo, o come aggettivo sostantivato, persona o cosa riferibile all'Euskal Herria
 Baschi – popolazione originaria dell'Euskal Herria
 Basco – tipo di cappello
 Basco – municipalità delle Filippine, capoluogo della Provincia di Batanes
 Basco – villaggio degli Stati Uniti in Illinois

Altri progetti